Nintendo Classic Mini peut faire référence à :
 Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System, version modernisée et compacte de la Nintendo Entertainment System ;
 Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, version modernisée et compacte de la Super Nintendo.

Références